Un vérificateur d’absence de tension sans contact (VAT) désigne un instrument portable qui permet de détecter, sans aucun contact, l’absence de tension alternative à proximité. Son utilisation doit être faite avec soin, ces appareils étant incapables de détecter une tension continue.

Risque de confusion 
Un VAT sans contact ne doit pas être confondu avec le « détecteur de tension » régis par la norme NF EN 61243-3, il ne peut donc pas être utilisé dans une procédure de consignation d'appareil électrique.

Description 
Un VAT sans contact doit être capable de :
 vérifier l’absence de tension alternative à proximité (quelques centimètres) ;
 vérifier l’absence de tension sur chaque conducteur

Son usage d'une plus grande sûreté qu'un tournevis testeur qui peut devenir dangereux en cas de perte d’isolation, surtout pour les fortes tensions. Cependant, il reste limité à la détection de tensions alternatives, et peut donc être dangereux dans certaines installations. En effet, il détecte la présence de tension en utilisant la capacité parasite constituée - d'une part par une électrode à l'intérieur du boîtier du VAT - et d'autre part par la main de l'opérateur, sachant que ce dernier doit impérativement être au potentiel de la terre (sinon, l'appareil ne fonctionne pas). Ce principe ne peut bien évidemment fonctionner que pour des tensions alternatives. Sa plage de détection présente d'ailleurs souvent un minimum de tension pour son déclenchement (entre , communément). À noter que cette capacité parasite est très variable en fonction des conditions d'utilisation (par exemple, si la main de l'opérateur enserre plus ou moins bien l'appareil). Ceci implique que ce type de VAT ne donne qu'une indication qualitative: présence ou absence de tension.

Mais il ne peut pas :
 détecter une présence de tension continue;
 mesurer ou estimer la tension électrique ;
 Détecter des tensions alternatives faibles
 tester le déclenchement d’un disjoncteur différentiel (par exemple un disjoncteur  sous ) ;
 repérer la position du fil de phase du neutre ou de la terre ;
 contrôler la continuité électrique des fils de terre et le raccordement à la terre.

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 

Instrument de mesure électrique
Sécurité électrique